Le mot Triops peut désigner :
 Triops, un crustacé d'eau douce faisant partie de l'ordre des notostracés, de la classe des branchiopodes ;
 Triops, le fils de Canacé et de Poséidon dans la mythologie grecque ;
 Triops, un parcours de montagnes russes navette inversées situé au parc Bagatelle, dans le Pas-de-Calais.